Les élections régionales de 1945 dans le Burgenland () se sont tenues en Autriche dans le land de Burgenland, le . 

1945
Burgenland
Novembre 1945